Elementary School Musical puede referirse a:

 Elementary School Musical episodio de la temporada 12 de la serie South Park.

 Elementary School Musical (episodio de Los Simpson) episodio de la serie Los Simpson.